Teatro Nacional puede referirse a:

 Teatro Nacional de Múnich en Alemania.
 Teatro El Nacional de Argentina.
 Teatro Nacional Cervantes en Argentina.
 Teatro nacional de Sarajevo en Bosnia y Herzegovina.
 Teatro Nacional Cláudio Santoro en Brasil.
 Teatro Nacional en Bulgaria.
 Gran Teatro Nacional de China.
 Teatro Nacional de Colombia.
 Teatro Nacional de Costa Rica.
 Teatro nacional de Croacia en Osijek, Croacia.
 Teatro nacional de Croacia en Split, Croacia.
 Teatro nacional de Croacia en Zagreb, Croacia.
 Teatro nacional de Croacia en Rijeka, Croacia.
 Teatro Nacional de Cuba.
 Teatro Nacional Sucre en Ecuador.
 Teatro Nacional de El Salvador.
 Teatro Nacional Francisco Gavidia en El Salvador.
 Teatro nacional Eslovaco en Eslovaquia.
 Teatro Nacional de Cataluña en España.
 Teatro nacional Etíope en Etiopía.
 Teatro Nacional en Manila, Filipinas.
 Teatro Nacional de Finlandia.
 Teatro Nacional de la Opéra-Comique en Francia.
 Teatro Nacional Popular en Francia.
 Teatro Nacional de Grecia.
 Teatro nacional (Budapest) en Hungría.
 Teatro Real Nacional de Inglaterra.
 Teatro Nacional de Irlanda.
 Teatro Nacional de Islandia.
 Teatro Nacional Habima en Israel.
 Teatro Nacional de Japón.
 Teatro nacional de ópera y ballet de Lituania en Lituania.
 Gran Teatro Nacional de México.
 Teatro Nacional Rubén Darío en Nicaragua.
 Teatro nacional de Noruega.
 Teatro Nacional Palestino en Palestina.
 Teatro Nacional de Panamá.
 Gran Teatro Nacional de Perú.
 Teatro Nacional de Polonia.
 Teatro Nacional de San Carlos en Portugal.
 Teatro Nacional Doña María II en Portugal.
 Teatro Nacional São João en Portugal.
 Teatro Nacional de República Checa.
 Teatro Nacional Eduardo Brito en República Dominicana.
 Teatro Nacional de Craiova en Rumania.
 Teatro Nacional de Serbia. 
 Teatro Nacional de Belgrado en Serbia.
 Teatro Nacional Lesya Ukrainka en Ucrania.
 Teatro Nacional de Venezuela.